

Єкпінді — село, Єнбекшиказахський район, Алматинська область
 Єкпінді — село, Жанакорганський район, Кизилординська область
 Єкпінді — село, Коргалжинський район, Акмолинська область
 Єкпінді — село, Толебійський район, Туркестанська область

Див. також 
 Єкпенди
 Єкпенді
 Єкпінди